Појам Њос може да се односи на:
 Њос (језеро),
 Њос (вулкан),